Medvedjek (Trebnje)
Medvedjek (Velike Lašče)